

Patronyme
 Jean-Antoine Pénières (1808-1877), est un homme politique français ;
 Jean-Augustin Pénières (1766-1821), est un homme politique français ;
 Raymond Penières (1840-1922), est un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme